El término iluminismo o iluminados puede hacer referencia a:

 los iluminados ―más conocidos como «alumbrados»― fueron los miembros de un movimiento religioso español del siglo XVI, relacionado con una corriente mística que defendía la posibilidad de alcanzar la perfección mediante la oración, sin necesidad de rito alguno;
 los iluminados ―más conocidos como «ilustrados», y su movimiento, como «Ilustración»― fue un movimiento intelectual europeo del siglo XVIII;
 los iluminados de Baviera ―más conocidos actualmente como «illuminati»― una secta masónica secretista que comenzó en la actual Alemania.